Görlsdorf – frazione della città tedesca di Angermünde
 Görlsdorf – frazione della città tedesca di Luckau
 Görlsdorf – frazione del comune tedesco di Vierlinden